Харабали́нский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Астраханской области России.

Административный центр — город Харабали.

География 
Район расположен в Волго-Ахтубинской пойме в восточной части региона, в полупустынной зоне. В этой части района наблюдается уникальное природное образование Бэровские бугры.

В районе преобладает пустынный почвенный комплекс. Наиболее плодородные почвы лугового ряда располагаются в Волго-Ахтубинской пойме.

История 
С 1254 по 1395 годы на территории района располагалась столица Золотой Орды — город Сарай-Бату.

14 июля 1925 года на основании постановления Президиума ВЦИК в Астраханской губернии был образован Харабалинский район.

В июне 1928 года район вошёл в состав Астраханского округа Нижне-Волжского края. Одновременно с этим в состав района была передана часть территории упразднённого Болхунского района (сельсоветы Удачновский, Пироговский, Золотухинский).

30 июля 1930 года Астраханский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Нижне-Волжского края. С 10 января 1934 года Харабалинский район в составе Сталинградского края, с 5 декабря 1936 года — в составе Сталинградской области. 16 июля 1937 года в составе Сталинградской области был повторно образован Астраханский округ куда вошёл и Харабалинский район.

27 декабря 1943 года район вошёл в состав вновь образованной Астраханской области. 25 мая 1944 года часть территории Харабалинского района была передана в новый Сасыкольский район. 25 апреля 1957 года в состав района включён упразднённый Никольский район. В 1963 году в состав района вошла территория упразднённого Сасыкольского района.

С 1 января 2006 года в соответствии с Законом Астраханской области № 43/2004-ОЗ от 6 августа 2004 года в составе района образовано 10 муниципальных образований: 1 городское и 9 сельских поселений.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Харабали) проживают   % населения района.

 Национальный состав 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Административное деление 
Харабалинский район как административно-территориальная единица включает в свой состав 1 город районного значения и 9 сельсоветов.

В Харабалинский район как муниципальное образование со статусом муниципального района входят 10 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 9 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Харабалинском районе 20 населённых пунктов.
Упразднённые населенные пункты: село Даниловка (1997 г.), населенный пункт Степь Рхайта (1997)

Экономика 
Ведущей отраслью экономики района является сельскохозяйственное производство, имеющее многоотраслевую структуру: овощеводство, картофелеводство, рисоводство, молочное и мясное скотоводство, овцеводство и птицеводство. Сельское хозяйство представлено 12 хозяйствами различной формы собственности, 248 крестьянскими хозяйствами и 3 подсобными хозяйствами.

Также в районе находится 8 промышленных предприятий. Все они относятся к малым предприятиям.

Транспорт 
Основу транспортной сети составляют железные дороги: «Астрахань—Верхний Баскунчак—Саратов» и «Верхний Баскунчак—Волгоград». Протяженность главных железнодорожных путей, проходящих по району составляет 105 километров. На территории района находятся 4 железнодорожные станции: Чапчачи, Харабалинская, Ашулук, Сероглазово.

Через район проходит железнодорожная линия «Красный Кут—Астрахань» Приволжской железной дороги (станции Харабалинская, Ашулук).

Кроме того, через район проходит магистральный нефтепровод «Тенгиз-Новороссийск», принадлежащий Каспийскому трубопроводному консорциуму.

Достопримечательности 

 Археологический комплекс «Селитренное городище» — Сарай-Бату;
 Культурно-исторический центр «Сарай-Бату»;
 Хошеутовский хурул — памятник дружбы калмыцкого и русского народов;
 Урочище Кордон — место произростания опунции (высажены учеными Хошеутовского пункта РА в декоративных целях в 1904—1917 годах), признано памятником природы регионального значения

См. также 
 Населённые пункты Астраханской области
 Административное деление Астраханской области

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Харабалинского района

Харабалинский район